

Astronomia
 8045 Kamiyama – asteroide della fascia principale

Geografia
 Kamiyama – cittadina giapponese della prefettura di Tokushima

Persone
 Kenji Kamiyama – regista giapponese
 Maria Kamiyama – modella giapponese
 Ryūichi Kamiyama – calciatore giapponese